Ciburuy (Bayongbong), een plaats in Indonesië
Ciburuy (Cigombong), een plaats in Indonesië
Ciburuy (Padalarang), een plaats in Indonesië